Six Nations 2009 war die zehnte Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations. An fünf Wochenenden vom 7. Februar bis zum 21. März 2009 fanden 15 Spiele statt. Turniersieger wurde Irland, das mit Siegen gegen alle anderen Teilnehmer zum zweiten Mal nach 1948 den Grand Slam erreichte, mit Siegen gegen alle britischen Mannschaften auch die Triple Crown.

Da das Stadion Lansdowne Road in Dublin wegen Umbauarbeiten nicht zur Verfügung stand, wurden die Spiele der Iren wie schon 2007 und 2008 im Croke Park ausgetragen.

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse 
Das Spiel zwischen Frankreich und Wales am 27. Februar war das erste in der Historie des Turniers, das an einem Freitag ausgetragen wurde.

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Offizielle Website von Six Nations

Einzelnachweise 

Rugby 2009
2009